В этой статье представлен список известных людей, умерших в 905 году.
''См. также: :Категория:Умершие в 905 году

Февраль 
 6 февраля —  — епископ Миндена (902—905)

Март 
 17 марта —  — принц и кронпринц (897—900) империи Тан, старший сын императора Чжао-цзуна; убит

Июль 
 5 июля
  — канцлер Китая; убит по приказу Тай-цзу
  — канцлер Китая; убит по приказу Тай-цзу
  — канцлер Китая; убит по приказу Тай-цзу
  — канцлер Китая; убит по приказу Тай-цзу
  — канцлер Китая; убит по приказу Тай-цзу

Декабрь 
 24 декабря —  — военный губернатор Китая

Дата неизвестна или требует уточнения 
 Аль-Баззар — хафиз и хадисовед из Басры.
  — крупный чиновник Китая в последние годы династии Тан
  — военный губернатор Китая (район Уханя) (886—905); побеждён и казнён Ян Синми
  — канцлер Китая (900—903); принуждён к самоубийству
 Родри ап Хивайд — король Диведа (904—905), последний представитель династии Десси; погиб в битве при Арвистли

0905